Ove Hansen er navnet på flere personer:

 Ove Hansen (direktør) (1895-1986) – dansk erhversmand, direktør for De forenede jydske Farverier og Trikotagefabrikker.
 Ove Hansen (politiker) (1909-1997) – dansk politiker og minister
 Ove Hansen (sagfører) (1925-2013) – dansk sagfører
 Ove Hansen (fodboldspiller, født 1929) (født 1929) – dansk fodboldspiller (1950'erne)
 Ove Hansen (fodboldspiller, født 1966) (født 1966) – dansk fodboldspiller (1980'erne og 1990'erne i bl.a. Ikast og OB) og løbetræner
 Ove Verner Hansen (1932-2016) – dansk operasanger